Э́нсо Э́ктор Троссе́ро (; род. 23 мая 1953) — аргентинский футболист и тренер. Выступал на позиции защитника.

Карьера игрока 
Начал профессиональную карьеру в 1971 году в клубе «Спортиво Бельграно», выступавшем в одном из низших аргентинских дивизионов. В следующем году перебрался оттуда в клуб «Колон», бывший в те годы одним из середняков высшей аргентинской лиги. Молодой защитник довольно быстро прогрессировал, и после примерно трёх лет игры за «Колон» он попал в сферу интересов «Индепендьенте», одного из сильнейших клубов Аргентины тех лет, куда и перешёл в 1975 году. За последующие пять лет Троссеро, будучи одним из лучших игроков оборонительной линии команды, выиграл в её составе два чемпионата Насьональ. Затем в 1980 году он перешёл во французский «Нант», отыграл в его составе около полутора лет, стал чемпионом Франции, а потом вернулся в «Индепендьенте». Троссеро принял участие в составе национальной сборной в Чемпионате мира 1982, где аргентинцы, бывшие на тот момент действующими чемпионами мира, остановились на стадии второго группового этапа, и в Кубке Америки 1983, где аргентинцы не смогли выйти из группы. Всего за сборную Троссеро провёл 22 матча. В том же 1983 году Энсо выиграл свой третий национальный чемпионский титул, на сей раз это был турнир Метрополитано. В 1984 году Троссеро в составе «Индепендьенте» выиграл Кубок Либертадорес, а затем и Межконтинентальный Кубок, победив в финале последнего «Ливерпуль» (1:0). В следующем, 1985 году Троссеро покинул «Индепендьенте» и перешёл в мексиканскую «Толуку». В последующие годы он играл за «Эстудиантес» и швейцарский «Сьон», в 1989 году ненадолго вернулся в «Эстудиантес», где и завершил карьеру игрока.

Тренерская карьера 
Карьеру тренера Троссеро начал в 1990 году в «Сьоне», откуда как игрок ушёл за два года до того. В сезоне 1991/92 к нему пришёл первый успех на этом поприще: его команда стала чемпионом Швейцарии. Затем он два сезона тренировал середняка аргентинской Примеры «Уракан», после чего возглавил на один сезон (1994/95) возглавил вылетевший из Примеры «Эстудиантес» и привёл его к победе во втором дивизионе. В последующие несколько лет он тренировал «Колон», «Сан-Мартин» (Сан-Мигель-де-Тукуман), швейцарский «Лугано» и «Индепендьенте», не достигнув с этими командами особых успехов. С августа 2000 по июнь 2001 года Троссеро тренировал сборную Швейцарии. Швейцарцы не смогли выполнить поставленную задачу — отобраться на ЧМ-2002, заняв 4-е место в группе из 6-ти команд, и Троссеро покинул свой пост ещё до окончания отборочного турнира. Затем последовал трёхлетний перерыв в тренерской деятельности. В 2004 году Троссеро возглавил один из сильнейших клубов Гватемалы — «Мунисипаль», за три года работы в нём Энсо выиграл пять розыгрышей чемпионата страны (трижды Апертуру и дважды — Клаусуру), а также международный турнир Copa Interclubes UNCAF. В 2007 году Троссеро принял предложения одного из сильнейших клубов Саудовской Аравии — «Аль-Шабаба», с которым выиграл Саудовский кубок чемпионов; в конце 2008 года покинул свой пост.

Достижения

Как игрок 
 Двукратный победитель аргентинского чемпионата Насьональ: 1977, 1978
 Победитель аргентинского чемпионата Метрополитано: 1983
 Чемпион Франции: 1979/80
 Обладатель Кубка Либертадорес: 1984
 Обладатель Межконтинентального Кубка: 1984

Как тренер 
 Чемпион Швейцарии: 1991/92
 Победитель второго по уровню дивизиона первенства Аргентины (Primera B Nacional Argentina): 1994/95
 Трёхкратный победитель гватемальской Апертуры: 2004, 2005, 2006
 Двукратный победитель гватемальской Клаусуры: 2005, 2006
 Победитель Copa Interclubes UNCAF (международного турнира для клубов Центральной Америки): 2004
 Обладатель Саудовского Кубка чемпионов: 2008

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Спортиво Бельграно»
Игроки ФК «Колон»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Эстудиантес»
Игроки ФК «Сьон»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Сьон»
Тренеры ФК «Уракан»
Тренеры ФК «Эстудиантес»
Тренеры ФК «Колон»
Тренеры ФК «Сан-Мартин» Тукуман
Тренеры ФК «Лугано»
Тренеры ФК «Индепендьенте»
Тренеры сборной Швейцарии по футболу
Тренеры ФК «Мунисипаль»
Тренеры ФК «Аль-Шабаб» Эр-Рияд
Тренеры ФК «Аль-Иттихад» Джидда